Lonza peut désigner : 

 une rivière du canton du Valais, en Suisse
 une entreprise chimique suisse.
 des morceaux d'animaux de boucherie. En Italie septentrionale, synonyme de longe, la lonza est aussi un salame réalisé avec la longe désossée du cochon (ailleurs appelée coppa ou capocollo).

Notes